Нант-7 () — кантон во Франции, находится в регионе Пеи-де-ла-Луар, департамент Атлантическая Луара. Входит в состав округа Нант.

История 
В результате реформы 2015 года состав кантона изменился: в него были добавлены некоторые кварталы, ранее входившие в состав упразднённых кантонов Нант-8 и Нант-9.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят северные и северо-западные кварталы города Нант.

Политика 
С 2021 года кантон в Совете департамента Атлантическая Луара представляют бывший медиа-директор, член исполнительного комитета Всемирного фонда дикой природы Хлоя Жирардо-Муатье (Chloé Girardot-Moitié) (Европа Экология Зелёные) и бывший член совета Нанта, президент Совета департамента Мишель Менар (Michel Ménard) (Социалистическая партия).

Ссылки